Borisz Lvovics Vasziljev (Борис Львович Васильев, 1924–2013) orosz-szovjet regény- és drámaíró,
 Borisz Alekszandrovics Vasziljev (Борис Александрович Васильев, 1899–1937) orosz sinológus.